Ha – skrót od Hektar
 Ha – znak w japońskich sylabariuszach
 Hå – gmina w Norwegii
 Ha – dystrykt w Bhutanie
 Ha – miasto w ww. dystrykcie w Bhutanie
 Ha – miasto w Arabii Saudyjskiej